Lusignan je název mající více významů, a to buď:
 Hrad Lusignan, hrad ve Francii
 Lusignan (šlechtický rod), francouzský šlechtický rod, mající své panství na hradě Lusignan
 Lusignan (Vienne), město ve francouzském departementu Vienne